Oud-Oost (Amsterdam), een deel van Amsterdam
 Oud-Oost (Leeuwarden), een wijk in Leeuwarden